Westvorstadt steht für folgende Stadtteile:
 Westvorstadt (Bautzen) in Bautzen, Sachsen
 Westvorstadt (Eisenach) in Eisenach, Thüringen
 Westvorstadt (Fürth) in Fürth, Bayern
 Westvorstadt (Pirna) in Pirna, Sachsen
 Westvorstadt (Weimar) in Weimar, Thüringen
 Westvorstadt (Zittau) in Zittau, Sachsen

In Leipzig:
 Innere Westvorstadt mit Kolonnaden- und Schauspielviertel
 äußere Westvorstadt, siehe Bachviertel
 nördliche Westvorstadt, siehe Waldstraßenviertel
 südliche Westvorstadt, siehe Musikviertel

Siehe auch:
 Weststadt
 Westliche Vorstädte von Potsdam
 Vorstadt
 Westvororte